Pic poate fi:

 Pic, lanț de supermarketuri din România
 PIC, un produs romanesc de ștergere a cernelii, produs de societatea comercială Pelican.